Il nome Sempione (in tedesco e francese Simplon) si riferisce a un'antica via di comunicazione tra l'Italia e i Paesi transalpini. Deve il suo nome a un paese che si trova sull'omonimo passo montano. Il termine ha dato vita a diversi toponimi, tutti derivati da quello originale.

Geografia 
Sempione (Simplon) – comune svizzero del Vallese
Passo del Sempione – passo alpino della Svizzera, a monte dell’omonimo comune del Cantone Vallese
Casorate Sempione – comune italiano in provincia di Varese posto sulla strada statale per il passo 
Sempione – quartiere di Milano posto all’inizio della strada statale per il passo
Parco Sempione – parco di Milano
Parco Sempione – parco di Torino
 Sempione – antico dipartimento francese che sostituì il Canton Vallese

Infrastrutture 
Statale 33 del Sempione – strada statale che collega Milano con Iselle di Trasquera nei pressi del confine con la Svizzera e dell’omonimo passo
Corso Sempione – strada di Milano che costituisce il primo tronco della statale del Sempione
Traforo del Sempione – galleria ferroviaria che collega Iselle di Trasquera con Briga-Glis sotto l’omonimo passo
Ospizio del Sempione – rifugio al Passo del Sempione gestito dai monaci del Gran San Bernardo
Porta Sempione – porta di Milano all’inizio della strada statale del Sempione

Altro 
 Parco Sempione – CD singolo del gruppo musicale milanese Elio e le Storie Tese